— город, расположенный в восточной части префектуры Эхимэ, Япония. Основан 3 ноября 1937.

География 
Ниихама расположена в северной части острова Сикоку, в восточной части префектуры Эхимэ. Город окружён горами на юге и востоке, холмами на западе и Внутренним Японским морем на севере.

Экономика 
В городе расположен никелеплавильный завод корпорации Sumitomo Metal Mining Co., Ltd (единственное предприятие по производству электролитического никеля и электролитического кобальта в Японии). Существует с 1939 года.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Эхиме